Иван Баскаков:
 Баскаков, Иван Абросимович (?—1802) — русский адмирал.
 Баскаков, Иван Петрович (1921—1998) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.